Onderstam (biologie) is een veelkomende term in de biologie.
 Substam wordt ook gebruikt in de culturele antropologie.